Сульфат олова — неорганическое соединение, соль металла олова и серной кислоты:

 Сульфат олова(II) 
 Сульфат олова(IV)